Бильбао 2008 — первый из цикла финальных шахматных турниров «Большого шлема» () 2008 года, прошедший в испанском Бильбао с 2-го по 13 сентября. Игровые дни: 2—6, 8—10, 12-13 сентября. Победителем турнира стал Веселин Топалов.

 Категория: 22-я (средний рейтинг: 2769)

Регламент турнира 
 Двухкруговая схема (каждый играет с каждым по 2 партии, по одной белыми и чёрными), 10 туров.
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 60 минут до конца партии с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с 41-го.
 Очки: За победу — 3, за ничью — 1, за поражение — 0.
 Софийские правила.

Участники

Движение по турам

Итоговая таблица

Примечания 

Шахматные турниры в Испании
Сентябрь 2008 года
2008 год в шахматах